Leptachirus är ett släkte av fiskar. Leptachirus ingår i familjen tungefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tungefiskar
Leptachirus